Thuringen V
Orte in Thuringen